Анахино — название населённых пунктов в России:

 Анахино — деревня в Обоянском районе Курской области.
 Анахино — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Анахино — деревня в Сосковском районе Орловской области.
 Анахино — упразднённая в 1994 году деревня в Подосиновском районе Кировской области.

См. также 
 Анахина